Leme se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elton M. C. Leme
 Elton Martinez Carvalho Leme